Las siglas ISF pueden referirse a:

 Ingenieros Sin Fronteras.
 Instituto San Fernando (Chile), obra de los Hermanos Maristas en Chile.
 International Skyrunning Federation (Federación Internacional de Skyrunning).
 International Softball Federation (Federación Internacional de Sóftbol).
 International Surfing Federation (Asociación Internacional de Surf).

Siglas